Matallana puede hacer referencia a:

 Matallana (Guadalajara), localidad del municipio de Campillo de Ranas en la provincia de Guadalajara.
 Matallana de Torío, municipio y localidad de la provincia de León.
 Matallana de Valmadrigal, localidad del municipio de Santa Cristina de Valmadrigal en la provincia de León.
 La Matallana, localidad del municipio de Carmona en la provincia de Sevilla.
 Monasterio de Matallana, monasterio cisterciense del municipio de Villalba de los Alcores en la provincia de Valladolid.